Arandas (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Ain
Arandas (Jalisco), een stadje in de Mexicaanse deelstaat Jalisco